Medaljefordelingen ved sommer-OL 1936 gav medaljer til 32 af de 49 deltagende nationer.

Kilde
Om OL 1936 på olympic.org

Sommer-OL 1936
1936